Le , un Lockheed C-130 Hercules appartenant à l'armée indonésienne s'écrase après son décollage de la base aérienne Soewondo près de Medan en Indonésie dans une zone résidentielle de la ville. L'appareil transportait à son bord 122 personnes dont 12 membres d'équipage et 110 passagers principalement des militaires et des familles de militaires. Il n'y a aucun survivant.

Déroulement des faits 
L’appareil, un Hercule C-130B immatriculé A-1310 du , a décollé à  de la base aérienne de Medan à destination des îles Natuna. Il s'est écrasé deux minutes plus tard, à environ 5 km de la base, dans une zone résidentielle de Medan, ville du nord de l’île de Sumatra. Selon le chef de l’Armée de l’air indonésienne, l’appareil, construit en 1961, était « en très bon état » et a rencontré des problèmes peu après son décollage et « le pilote a demandé à retourner à la base, ce qui signifie qu’il y avait une panne ».

Des bâtiments proches du lieu de la catastrophe ont été gravement endommagés et des véhicules broyés par le crash de l'appareil. L'agence locale de recherches et de secours affirme qu'au moins 20 personnes au sol ont été tuées.

Il s'agit du  d'un appareil de ce type en service dans la force aérienne indonésienne depuis 2000.

Enquête 
Selon les premiers éléments de l'enquête, l'appareil volait trop lentement en raison d'un problème sur l'un des quatre moteurs à hélice. Un commandant des forces aériennes précise qu'.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Accidents et incidents de Lockheed C-130 Hercules
 Chronologie de catastrophes aériennes
 Listes des catastrophes aériennes par nombre de victimes
 Statistiques d'accidents d'avion

Accident ou incident aérien en Indonésie
Accident ou incident aérien en 2015
Accident ou incident aérien impliquant un Lockheed C-130 Hercules
Juin 2015
2015 en Indonésie